Symbole peut désigner plusieurs concepts :
 symbole, la représentation visuelle d'un mot, d'une idée ou d'une information ;
 symbole (informatique), une étiquette apposée sur certains éléments en programmation informatique ;
 symbole (réseaux informatique), un élément de la suite de symboles obtenue après transformation d'une suite binaire via le codage BdB (bande de base) ;
 symbole (enseignement), un objet utilisé par les instituteurs francophones aux  pour punir les élèves parlant breton ;
 symbole (christianisme), un ensemble de formules résumant la foi chrétienne ;
 Symbole, une revue internet française fondée en  ;
 symbole (football), la marque de victoires sur les maillots des équipes de football ;
 symbole (logique), un concept fondamental en logique ;
 Symbol, le deuxième long-métrage du réalisateur japonais Hitoshi Matsumoto, sorti en 2009.

Voir aussi 
 
 Symbole d'un opérateur différentiel
 Symbole de Hilbert